Dream League Soccer – komputerowa gra sportowa o tematyce piłki nożnej, opracowana przez brytyjskie studia X2 Games i First Touch Games i wydana na platformach Android oraz iOS.

Odbiór 
Gra, której głównym komentatorem jest Gary Bloom, ma ocenę 90% w serwisie Metacritic, opartą na 8 recenzjach krytyków.

AppSmile napisał: „Gra ma niezłą wartość, ponieważ ma tryb wieloosobowy, w którym można konkurować między internautami, ale sztuczna inteligencja nie w pełni za tym nadąża”.

AppSpy napisał: „Ta gra przynosi postęp w symulatorach piłkarskich na App Store i chociaż może nie mieć dokładnie takich samych funkcji jak tytuły konsolowe, nadrabia to przez dobre wykorzystanie rynku mobilnego”.

PocketGamerUK napisał: „W profesjonalnym wykonaniu gra zapewnia doskonałe wrażenia piłkarskie, stanowiąc nowy znak jakości dla gier na iPhonie”.

AppGamer napisał: „Myślę, że jest to najlepsza aplikacja piłkarska, jaką możesz w tej chwili pobrać”.

Multiplayer.it napisał: „Ta gra jest kontynuacją X2 Football 10/11 z lepszą grafiką, lepszą liczbą klatek na sekundę (tylko na urządzeniach nowej generacji iOS) i ogólnie zwiększoną jakością; przy cenie 0,79 EUR / 0,99 USD jest obowiązkowa dla fanów piłki nożnej”.

Tap! napisał: „Prawdziwą radość daje płynna rozgrywka. Gra jest kontrolowana po prostu za pomocą analogowego drążka do ruchu i trzech przycisków do ataku i działań obronnych. Możesz także dwukrotnie dotknąć prawej strony ekranu, aby wykonać niektóre kontekstowe ruchy specjalne”.

Rozgrywka 
Gra oferuje zarówno tryb kariery, jak i tryb online, w którym gracze mogą rozgrywać mecze, aby zdobyć awans do wyższych dywizji i poziomów w obu trybach jednocześnie. Gracze mają także do wyboru mecze towarzyskie offline, w których mogą rozgrywać jednorazowe mecze przeciwko drużynom kontrolowanym przez sztuczną inteligencję, które są bazowane na drużynach w prawdziwym świecie. Dostępny jest również lokalny tryb wieloosobowy, w którym można rozgrywać mecze 1 na 1 ze znajomymi. Głównym celem rozgrywki jest zakup coraz lepszych zawodników i wzmacnianie swojej drużyny do gry przeciwko najlepszym drużynom w świecie DLS.

Przypisy 

Gry komputerowe wyprodukowane w Wielkiej Brytanii
Gry na platformę iOS
Gry na platformę Android